Концертная симфония — произведение для одного или нескольких солистов-инструменталистов и оркестра, промежуточная музыкальная форма между симфонией и инструментальным концертом. Представлена в музыке XVII-XXI веков.

Примеры произведений в этом жанре:
 Й. Гайдн. Концертная симфония для гобоя, фагота, скрипки и виолончели с оркестром.
 В. А. Моцарт. Концертная симфония для скрипки и альта с оркестром
 В. А. Моцарт. Концертная симфония для духовых и оркестра
 Г. Берлиоз. «Гарольд в Италии» — симфония для альта с оркестром
 Л. В. Маурер. Концертная симфония для четырёх скрипок с оркестром
 Ш. Видор. Десять симфоний для органа с оркестром
 К. Сен-Санс. Симфония № 3 для органа с оркестром
 В. Фуртвенглер. Симфонический концерт для фортепиано с оркестром h-moll
 Э. Направник. Симфонический концерт для фортепиано с оркестром a-moll, op.27
 С. С. Прокофьев. Симфония-концерт для виолончели с оркестром
 В. А. Золотарёв. 4 концертных симфонии для баяна с оркестром
 Ж. Йонген. Концертная симфония для органа с оркестром
 Ж. Ибер. Концертная симфония для гобоя и оркестра
 А. Пануфник. Концертная симфония (№ 3) для флейты и арфы с оркестром

Жанры классической музыки